Hans van Helden (schaatser); een Nederlandse schaatser
Hans van Helden (illustrator); een Nederlandse illustrator